

Суфчин — село в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Суфчин — село в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства